Матич (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Матич, Алекса (род. 2002) — сербский футболист.
 Матич, Барбара (род. 1994) — хорватская дзюдоистка.
 Матич, Бернардо (род. 1994) — хорватский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Матич, Божидар (род. 1937) — югославский и боснийский учёный, государственный деятель, академик.
 Матич, Веран (род. 1962) — сербский журналист.
 Матич, Дарьян (род. 1983) — словенский футболист.
 Матич, Драгутин (известный под прозвищем «Око сокола»; 1888—1970) — сербский разведчик Первой мировой войны.
 Матич, Неманья (род. 1988) — сербский футболист.
 Матич, Ольга (род. 1940) — американский искусствовед, культуролог.
 Матич, Славко (род. 1976) — сербский футболист, полузащитник и тренер.
 Матич, Тияна (род. 1996) — сербская футболистка
 Матич, Урош (род. 1990) — македонский футболист.

Народные герои Югославии
 Матич, Анка (1918—1944)
 Матич, Нада (1924—1944)
 Матич, Петар (род. 1920)
 Матич, Стоян (1915—1942)